Saint-Sauvant (Charente-Maritime)
 Saint-Sauvant (Vienne)